Groht ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Groht (* 1962), deutscher Fotograf und Grafiker
 Silke Groht (* 1948), deutsche Politikerin (FDP), MdL

Siehe auch:

 Groth